Визенбах може бити:

 Визенбах (Баден), општина у округу Рајн-Некар, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Визенбах (Швабија), општина у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.